MNP est un code, qui signifie :
 Îles Mariannes du Nord, 
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.

MNP est un sigle, qui peut signifier :
 Mouvement nationaliste du progrès (MNP), mouvement nationaliste français fondé en janvier 1966 ;
 Mouvement national populaire (MNP), un parti politique marocain ;
 Musée national de Préhistoire, musée des Eyzies, en France ;
 Musée national de Poznań en Pologne.

Code